Full Circle (deutsch „vollständiger Kreis“) ist der Name folgender Fernsehserie und Filme:
 Full Circle (2007), US-amerikanischer Film
 Full Circle (2012), chinesischer Film
 Full Circle (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 der Originaltitel von Julias unheimliche Wiederkehr (Kanada, 1976)
 der Originaltitel von Danielle Steel – Es zählt nur die Liebe (USA, 1996)
 ein Alternativtitel von Black Ball (USA, 2003)

Full Circle ist außerdem der Titel folgender Musikalben:
 Full Circle (Boyz-II-Men-Album), ein Album von Boyz II Men
 Full Circle (Creed-Album), ein Album von Creed (2009)
 Full Circle (Deadmau5-Album), ein Album von Deadmau5 (2007)
 Full Circle (Barbara-Dickson-Album), ein Album von Barbara Dickson (2004)
 Full Circle (The-Doors-Album), ein Album von The Doors (1972)
 Full Circle (Drowning-Pool-Album), ein Album von Drowning Pool (2007)
 Full Circle (Hieroglyphics-Album), ein Album von Hieroglyphics (2003)
 Full Circle (Icehouse-Album), ein Album von Icehouse (1994)
 Full Circle (Waylon-Jennings-Album), ein Album von Waylon Jennings (1988)
 Full Circle (Morgan-Heritage-Album), ein Album von Morgan Heritage
 Full Circle (Nadje-Noordhuis-Album), ein Album von Nadje Noordhuis (2022)
 Full Circle (Pennywise-Album), ein Album von Pennywise (1997)
 Full Circle (Randy-Travis-Album), ein Album von Randy Travis
 Full Circle (Dottie-West-Album), ein Album von Dottie West (1982)
 Full Circle (Xzibit-Album), ein Album von Xzibit (2006)
 Full Circle (Saga-Album), ein Album von Saga (1999)
 Full Circle: Carnegie Hall 2000 von Ravi Shankar
 Full Circle, ein Album von Dixie Dregs
 Full Circle, ein Album von DJ Dara
 Full Circle, ein Album von Dan Fogelberg
 Full Circle, ein Album von Rupert Holmes
 Full Circle, ein Album von Ian & Sylvia
 Full Circle, ein Album von Frank Marino
 Full Circle, ein Album von Leon Thomas
 Full Circle, ein Album von Colin Towns
 Full Circle, ein Album von Holger Czukay, Jah Wobble & Jaki Liebezeit

Full Circle ist der Name folgender Lieder:
 Full Circle (Aerosmith-Lied), ein Lied von Aerosmith (1998)
 Full Circle Song" (aka "Full Circle"), ein Song von Gene Clark auf dem Alben Roadmaster und Byrds
 Full Circle, ein Lied von Miley Cyrus auf dem Album Breakout
 Full Circle, ein Lied von Loreena McKennitt auf dem Album The Mask and Mirror
 Full Circle, ein Lied von No Doubt auf dem Album Everything in Time
 Full Circle, eine Passage des Liedes Octavarium aus dem gleichnamigen Album von Dream Theater

weitere Themen
 Full Circle ist ein im Portable Document Format erscheinendes freies, kostenloses, monatliches Linux-Magazin